"Coris" pode ser:
 Coris (distrito), no Peru;
 San Pedro de Coris (distrito), no Peru;
 Coris, um género de plantas;
 Coris, um género de peixes;
 Coris julis, o peixe-rei.

Desambiguações de topônimos